

Patronyme 

 Alessandro di Mariano Filipepi (1445-1510), dit Sandro Botticelli, peintre italien ;
 Alexandre da Silva Mariano (1973-), footballeur brésilien ;
 Amber Brkich Mariano (1978-), personnage de la télévision ;
 Angelo di Cosimo di Mariano (1503-1572), dit il Bronzino, peintre maniériste italien ;
 Charlie Mariano (1923-2009), saxophoniste américain de jazz ;
 Detto Mariano (1937-2020), auteur-compositeur, pianiste, arrangeur, producteur et éditeur de musique italien ;
 José María Julián Mariano Escrivá Albás (1902-1975), prélature personnelle de l'Église catholique.

Dans la fiction 
 Jess Mariano, un personnage de fiction de la série télévisée Gilmore Girls.

Pseudonyme 

 Mariano (1986-), Mariano Ferreira Filho, footballeur brésilien ;
 Mariano (1993-, Mariano Díaz Mejía, footballeur dominicain ;
 Mariano Eusebio González y García, dit Luis Mariano, (1914-1970), un ténor d'opérette d'origine basque.

Toponyme 

 Mariano del Friuli, est une commune italienne de la province de Gorizia dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Mariano Comense, une commune de la province de Côme en Lombardie.

Voir aussi 
 Marianopolis, un CÉGEP anglophone privé situé à Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Patronyme hispanique